Шеню () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шеню, Жан-Шарль (1808—1879) — французский врач и натуралист.
 Шеню, Мари-Доминик (1895—1990) — французский богослов и медиевист.
 Шеню, Себастьян — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Национального фронта.